Лас Агвас има више значења:

 Лас Агвас (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лас Агвас (Кадерејта де Монтес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику